Herrernes 1000 meter hurtigløb på skøjter under Vinter-OL 2010 blev afholdt 17. februar 2010 i Richmond Olympic Oval i Vancouver, Canada.

Resultat 

OL = Omløb

Vinter-OL 2010